Stati Uniti d'America
 Westmont – census-designated place della Contea di Los Angeles, California
 Westmont – villaggio della Contea di DuPage, Illinois
 Westmont – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania